Scambio – cessione di un bene o servizio che si possiede in cambio di moneta.
 Scambio – termine informale per deviatoio, dispositivo ferroviario che congiunge due o più binari, permettendo al materiale rotabile di passare dall'uno all'altro, deviandone la corsa.
 Scambio – associazione criminale fittizia vista nell'universo espanso di Guerre stellari. 
 Scambio – schema enigmistico che prevede l'inversione di due lettere di una parola o frase in modo da formare un'altra parola o frase. 
 Voto di scambio – fenomeno politico in cui un canditato promette a un elettore determinati favori in cambio di un voto in suo favore.